Wright Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Wright Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Wright Island (ö i Australien, South Australia), Victor Harbor, 
 Wright Rock, ö, Tasmanien, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar